Улица Радио — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Радио — улица во Владивостоке.
 В Москве:
 Улица Радио — улица в Басманном районе.
 Улица Радио — улица в Зеленоградском административном округе.
 Улица Радио — улица в Самаре.
 Улица Радио — улица в Томске.
 Улица Радио — улица в Электростали.
 Улица Радио — улица в Краснодаре

Украина 
 Улица Радио — улица в Донецке.
 Улица Радио — улица в Запорожье.

Примечания